

Niemcy 
 Wipper – rzeka, dopływ Soławy
 Wipper – rzeka, dopływ Unstruty

Polska 
Dawna nazwa rzeki:
 Wieprza

Zobacz też 
 Saale-Wipper
 Wipperfürth